UON – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Muong Sai (Laos)